Дзанетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Серра-Дзанетти, Антонелла (род. 1980) — итальянская теннисистка.
 Дзанетти, Антонио Мария (1680—1767) — венецианский писатель и коллекционер.
 Дзанетти, Винченцо (1824—1883) — итальянский священник и историк венецианского стеклоделия.
 Дзанетти, Кристиано (род. 1977) — итальянский футболист.
 Дзанетти, Паоло (род. 1982) — итальянский футболист.
 Дзанетти, Роберто (род. 1956) — итальянский музыкант и продюсер.
 Дзанетти, Роже (род. 1930) — швейцарский хоккеист на траве.
 Дзанетти, Франческо (1737—1788) — итальянский композитор.
 Дзанетти, Энрико (род. 1973) — итальянский политик.

См. также 
 Занетти, Артур (род. 1990) — бразильский гимнаст.
 Санетти, Хавьер (род. 1973) — аргентинский футболист.